Mads Christensen kan avse:

Mads Christensen (läkare)
Mads Christensen (tävlingscyklist)
Mads Christensen (ishockeyspelare)